Сфера влияния, Сфера — территория за пределами границ государства, на которую это государство оказывает культурное, экономическое, военное или политическое влияние.

Такое влияние часто связано с межгосударственным договором, однако влияние возможно и при его отсутствии (концепция мягкой силы). Кроме того, формальный союз между государствами и странами не обязательно означает, что одно государство или страна находится в сфере влияния другой. 

Иногда одно государство или страна разделяется на две отдельные сферы влияния. В колониальную эпоху Иран и Таиланд, лежащие между империями Великобритании/России и Великобритании/Франции, соответственно, были буферными государствами, которые были разделены между сферами влияния великих держав.

По англо-французскому договору, от 1896 года, западноевропейцы разделили Сиам на три пояса:
 области по Меконгу входили во французскую сферу влияния;
 области на Малаккском полуострове входили в английскую сферу влияния;
 область реки Менама было государство-буфер, в пределах которого оба колониальных государства должны были воздерживаться от военных действий. 

На начало XX столетия, Центральная Африка была разделена на сферы влияния европейских великих держав, а в Восточной Африке Судан имел следующие европейские сферы влияния установленные соглашениями:
 Восточный Судан входил в англо-египетскую сферу влияния;
 Центральный Судан был разделён между английской колонией Нигерией (бывшей землёй Королевской Нигерской компании), германским Северным Камеруном и французскими Багирми и Вадайем.

23 декабря 1917 года, в Париже было заключено Франко-английское соглашение о разделе России на сферы влияния. Во французскую сферу влияния вошли территории Малой России, Бессарабии и Крыма. В английскую сферу влияния вошли территории «казачьих и кавказских областей», Армении, Грузии и Курдистана.

См. также 

 Протекторат
 Люневильский мир
 Берлинская конференция
 Империализм
 Неоколониализм
 Военные базы США
 Британские заморские территории
 Франко-русский союз
 Лимитроф

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Генрих Шёне, Из сообщения Генерального комиссара Волыни и Подолии Генриха Шёне об общем состоянии и деятельности политического руководства области, 1943 год.
 Patrick Fuliang Shan, “What was the ‘Sphere of Influence’? A Study of Chinese Resistance to the Russian Empire in North Manchuria, 1900-1917,” // , (Fall 2006, vol. 13, no. 2), pp.271-291.

Геополитика
Международные отношения
Влияние (социальное и политическое)